Мбаики:

 Мбаики — субпрефектура в Центральноафриканской Республике;
 Мбаики — город в ЦАР, центр одноимённой субпрефектуры;
 Епархия Мбаики — местная католическая епархия с центром в городе Мбаики.